Osoby o tym nazwisku:
 Arne Lietz – niemiecki polityk
 Hermann Lietz – niemiecki pedagog
 Richard Lietz – austriacki kierowca wyścigowy